Sacrosancta Romana ecclesia е папска була на римския папа Инокентий III, издадена в двореца Латеран в Рим, на 19 февруари 1198 г. г., с която папата утвърждава статута на Тевтонския орден като за организацията на рицарите и свещениците се прилагат правилата на ордена на тамплиерите, а дейността за подпомагане на бедните и слабите се осъществява по правилата на рицарите – хоспиталиери.

Текст 
Innocentius episcopus, servus servorum dei. Magistro et fratribus hospitalis, quod Theutonicum appellatur. Sacrosancta Romana ecclesia etc. suscipimus. Specialiter autem ordinationem factam in ecclesia vestra iuxta modum Templariorum in clericis et militibus et ad exemplum Hospitalariorum in pauperibus et infirmis, sicut provide facta est et a vobis recepta et hactenus observata, devotioni vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti pagina communimus. Nulli ergo hominum liceat, banc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, se noverit incursurum. Datura Laterani, XI. kal. martii.

Бележки

Литература 
 Johann Heinrich Hennes, Codex diplomaticus ordinis sanctae Maria: Urkundenbuch zur Geschichte des Deutschen Ordens insbesondere der Ballei Coblenz, Mainz, 1845, с.5
 A. Potthast, Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum 1198 ad a. 1304, 1873, с.58, № 606

Външни препратки 
 Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum 1198 ad a. 1304, с.58, № 606
 Johann Heinrich Hennes, Codex diplomaticus ordinis sanctae Maria: Urkundenbuch zur Geschichte des Deutschen Ordens insbesondere der Ballei Coblenz, Mainz, 1845, с.5 – текст на булата на латински

Папски були
Тевтонски орден